Heidelberger Jahrbücher steht für:

 Heidelberger Jahrbücher der Literatur, Literatur- und Kulturzeitschrift (1808 bis 1872) 
 Astronomisch-Geodätisches Jahrbuch, wissenschaftliche Publikationsreihe